Кайда — фамилия. Известные носители:
 Кайда, Алексей Петрович (род. 1971) — украинский политик, глава администрации Тернопольской области (2009—2012), депутат Верховной рады VII созыва.
 Кайда, Анатолий Григорьевич (по некоторым данным Койда; 1916—1997) — Герой Советского Союза, водитель автомашины 786-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии 8-й армии, красноармеец.
 Кайда, Владимир Никитович (1920—1984) — участник Великой Отечественной войны, моряк-черноморец, Герой Малой Земли, почётный гражданин г. Дружковка.